GW est un symbole, qui signifie :
 gigawatt, unité de mesure de puissance

GW est un sigle, qui signifie :
 George Washington,
 Guild Wars,
 Games Workshop,
 Gravitational wave,

GW est un code, qui signifie :
 Guinée-Bissau, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .gw

GW est un format d'échange d'informations généalogiques créé pour le logiciel GeneWeb

Symbole d'unité
Code